Die Abkürzung NGD bezeichnet:

 die Netzgesellschaft Düsseldorf
 die Normalisierte Google-Distanz
 die New Gibraltar Democracy, eine politische Partei in Gibraltar
 die Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH
 den Auguste George Airport auf der Insel Anegada (IATA-Code)

NGD